Stråle kan ha flera betydelser:

 Stråle (matematik) – en del av en rät linje, begränsad av endast en ändpunkt
 Stråle (optik) – en idealiserad modell av ljuset
 Stråle (ätter) – två olika adliga ätter
 Stråle af Ekna – Tofta socken, Jönköpings län
 Stråle af Sjöared – Tjureda socken, Kronobergs län
 Stråle – en del av ett hästdjurs Hov (häst)
 Fenstråle – en del av en fisks fena

Se även 
 Strålgångsberäkning – en akustisk beräkningsmetod